Quolsdorf bezeichnet

Quolsdorf b. Hähnichen: Quolsdorf, Ortsteil von Hähnichen, Sachsen
Quolsdorf b. Töpferstedt: siehe Quolsdorf b. Tschöpeln
Quolsdorf b. Tschöpeln: Chwaliszowice, Ortschaft der Gemeinde Trzebiel, Polen
Quolsdorf, Kr. Waldenburg: Chwaliszów, Ortschaft der Gemeinde Stare Bogaczowice, Polen